Bébinn (o Bébhinn, Béibhinn, Bébhionn, Bé Binn, Bé Find e altre varianti) può riferirsi a:

Astronomia
Bebhionn – satellite naturale di Saturno

Mitologia irlandese
Bébinn – divinità associata al parto, sorella di Boann
Bébinn – gigantessa nel Ciclo feniano
Bé Find – epiteto di Étaín nel Tochmarc Étaíne

Onomastica
Bébinn – nome proprio di persona irlandese femminile